Northway  ist Ortsname 

Kanada
 Camp Northway

Vereinigtes Königreich
 Northway (Devon), England
 Northway (Gloucestershire), England
 Northway (Oxford), England
 Northway (Somerset), England
 Northway (Swansea), Wales

Vereinigte Staaten
 Northway (Alaska), 
 Northway Junction (Alaska) 
 Northway Village (Alaska) 

Northway als Teil von Firmierungen:
 Northway Motor and Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Motorenhersteller
 Northway Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Northway ist Familienname

 Douglas Northway (* 1955), US-amerikanischer Schwimmer
 Ralph Elmer Northway (1873–1940), Konstrukteur und Automobilunternehmer
 Stephen A. Northway (1833–1898), US-amerikanischer Politiker